Die Route nationale 2, kurz N2 oder RN 2, ist eine französische Nationalstraße, die 1824 aus der Route impériale 2 entstanden ist. Die Straße verlief bis 2006 von der Abfahrt Porte de la Villette des Boulevard périphérique bis zur belgischen Grenze bei Bettignies. Ihre Länge betrug 229 Kilometer.

Die Straße verläuft heute von der Carrefour Jean Monnet in Aulnay-sous-Bois, nordöstlich von Paris, bis zur belgischen Grenze bei Bettignies. An der Grenze setzt sie sich seit den 1980er Jahren als belgische Nationalstraße 6 nach Brüssel fort, zuvor mit gleichem Ziel trug sie als Nummer die 7. Bei dieser Fortsetzung handelt es sich um die Trasse der ehemaligen Route impériale 2.

1970 erfolgte durch den Bau des Flughafens Paris-Charles-de-Gaulle eine Streckenunterbrechung, die ab 1974 durch die N2Bis überbrückt wurde. Diese wurde 1978 in die N2 integriert. Die N17 übernahm 1973 bis zum Abzweig der N2Bis die Trasse der N2 und die beiden durch den Flughafen getrennten Restabschnitte wurden zu Départementstraßen. Südlich von Maubeuge wird die Umgehungsstraße als Schnellstraße Richtung Avesnes verlängert. Dabei wird die Originaltrasse parallel dazu abgestuft.

Streckenverlauf

N2E 
Die N2E entstand 1953 aus der Ortsdurchfahrt der N2 durch Laon, als diese auf die neu errichtete Ostumgehung verlegt wurde. Sie wurde schon 1956 zu den Départementstraßen 5 und 51 abgestuft.

N2Bis 
Die N2Bis entstand zwischen 1974 und 1977 als Schnellstraße zwischen der N2 in Le Bourget und der N2 nordöstlich von Dammartin-en-Goële. Sie wurde 1978 in die durch den Bau des Flughafens Charles-de-Gaulle unterbrochene N2 integriert. 1990 wurde der Abschnitt zwischen Villepinte und Mitry-Mory von der Francilienne (A104) übernommen.

N2002 
Die N2002 war die Nummer von zwei Seitenästen der N2. Erstmals tauchte sie 1976 auf der alten Ortsdurchfahrt von Etrœungt, da die N2 im Zuge der Eröffnung der Umgehungsstraße östlich um den Ort auf diese verlegt wurde. Sie wurde 2006 zur D2602. Die zweite N2002 tauchte 2005 in Maubeuge auf. Dort wurde eine westliche Umfahrung in Betrieb genommen. Ebenso seit 2006 abgestuft, trägt sie heute die Nummer D602.

Weblinks 

 Route nationale française auf WikiSara, eine Auflistung aller Nationalstraßen

002
Route nationale 0002